Задрима может означать:

 Задрима, Альдо (род. 1948) — албанский шахматист.
  — «земля, лежащая за Дрином».
 Задрима — авиабаза.